Ледоховский (Ледуховский) — фамилия; имеет женскую форму Ледоховская (Ледуховская).
 Ледоховские — графский и дворянский род.

Персоналии 
 Ледуховский, Анатолий Владимирович (род. 1961) — российский театральный режиссёр, педагог.
 Ледоховский, Антоний Бартоломей (1755—1835) — государственный деятель Речи Посполитой, придворный дворянин Станислава Августа Понятовского.
 Ледуховский, Влодзимеж (1866—1942) — генерал Общества Иисуса (иезуиты), двадцать шестой по счёту глава ордена и восьмой после его восстановления в 1814 году.
 Ледоховский, Игнацы Гиларий (1789—1870) — польский бригадный генерал.
 Ледоховский, Игнатий Казимирович — архитектор в Киеве на рубеже XIX—XX вв., представитель киевской школы модерна.
 Ледуховский, Мечислав Халька (1822—1902) — польский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Ледоховский, Станислав (1666—1725) — государственный деятель Речи Посполитой, генеральный маршалок Тарноградской конфедерации, воевода волынский.
 Ледоховский, Франтишек Антоний (1728—1783) — государственный, политический и военный деятель, дипломат Речи Посполитой.

Ледуховская 
 Ледуховская, Уршула (1865—1939) — святая Римско-Католической Церкви, монахиня, основательница женской монашеской конгрегации сестёр урсулинок Сердца Иисуса в Агонии.
 Ледуховская, Юзефа (1781—1849) — польская актриса театра.